Argopistes — род жуков-листоедов (Chrysomelidae) из трибы Земляные блошки (Alticini, Galerucinae). Африка (Центральная, Восточная и Южная), Мадагаскар, Австралия, Восточная Палеарктика, Неарктика, Неотропика, Юго-Восточная Азия. Обладают прыгательными задними ногами с утолщёнными бёдрами. Усики 11-члениковые. Пронотум сужается кпереди. Задние голени с отчётливым преапикальным зубцом. Многие виды питаются растениями  растениями семейства Маслиновые (Oleaceae).

Примечания

Литература 
 Biondi, M.; D'Alessandro, P. 2010: Genus-group names of Afrotropical flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae): Annotated catalogue and biogeographical notes. European journal of entomology, 107: 401–424. ISSN: 1210-5759 (print), 1802-8829 (online)
 Biondi, M.; D’Alessandro, P. 2012: Afrotropical flea beetle genera: a key to their identification, updated catalogue and biogeographical analysis (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini). — ZooKeys, 253: 1-158. doi: 10.3897/zookeys.253.341 

Козявки
Роды жесткокрылых